Champion bezeichnet

 allgemein den Sieger eines Kampfes oder Wettkampfes, insbesondere beim Boxen
 Meister oder Sieganwärter einer Sportart
 einen mittelalterlichen Kampfesstellvertreter Champion (Kämpfer)
 eine französische Supermarktkette der Gruppe Carrefour, siehe Carrefour (Unternehmen)
 einen französischen Buchverlag Éditions Honoré Champion
 eine Sportmarke des Herstellers Hanesbrands
 einen wenig bekannten Marktführer, siehe Hidden Champion
 Handelsmarke für Zündkerzen des zu GM gehörenden amerikanischen Automobilzulieferers ACDelco
 eine amerikanische Hardcore-Band, siehe Champion (Band)
 das vierte offizielle Studioalbum des Dance-Musik-Sänger und Dragqueen RuPaul, siehe Champion (Album)
 Helden in vielen Computerspielen wie League of Legends
 den Originaltitel des Spielfilms Zwischen Frauen und Seilen von Mark Robson aus dem Jahr 1949

Motorfahrzeuge:
 eine ehemalige deutsche Automarke, siehe Champion (deutsche Automarke)
 eine ehemalige britische Automarke, siehe Champion (britische Automarke)
 eine ehemalige US-amerikanische Automarke, siehe Champion Motors Corporation
 eine ehemalige US-amerikanische Automarke, siehe Champion Auto Equipment Company
 eine ehemalige US-amerikanische Elektronutzfahrzeugmarke, siehe Champion Electric Vehicle Company
 eine ehemalige US-amerikanische Auto- und Nutzfahrzeugmarke, siehe Famous Manufacturing Company 
 eine ehemalige US-amerikanische Auto- und Nutzfahrzeugmarke, siehe Champion Wagon Company 
 eine ehemalige US-amerikanische Nutzfahrzeugmarke, siehe Milwaukee Auto Truck Manufacturing Company
 eine ehemalige US-amerikanische Nutzfahrzeugmarke, siehe Champion (LKW)
 eine deutsche Motorradmarke der 1930er Jahre, siehe Champion (Motorrad)
 eine ehemalige US-amerikanische Traktormarke, siehe Champion Tractor Company 
 eine ehemalige französische Traktormarke, siehe Moteur Ceres

Personen:
 Adélaïde-Marie Champion de Cicé (1749–1818), französische Ordensfrau und Gründerin der Gesellschaft vom Herzen Mariä
 Albert Champion (1878–1927), französisch-amerikanischer Erfinder der Zündkerze
 Aline Champion (* 1971), Schweizer Violinistin
 Anne-Antoinette Champion (1710–1796), Ehefrau und Mutter der Kinder des Philosophen Denis Diderot, siehe Anne-Antoinette Diderot
 Antoine Champion (1425–1495), Bischof von Mondovì und Genf
 Arthur Champion, Baron Champion (1897–1985), britischer Politiker, Abgeordneter des House of Commons und Mitglied des House of Lords
 Cari Champion (* 1975), US-amerikanische Sportjournalistin und Fernsehmoderatorin
 Dimitri Champion (* 1983), französischer Radrennfahrer
 Edwin V. Champion (1890–1976), US-amerikanischer Politiker
 Émile Champion (1879–?), französischer Leichtathlet und Medaillengewinner bei Olympischen Spielen
 Epaphroditus Champion (1756–1834), US-amerikanischer Politiker
 Frederick Walter Champion (1893–1970), britischer Naturschützer
 George Charles Champion (1851–1927), englischer Insektenkundler
 Gina Champion-Cain (* 1965), US-amerikanische Finanzmaklerin sowie Anlagebetrügerin
 Gower Champion (1919–1980), US-amerikanischer Choreograf und Regisseur
 Harry Champion (1866–1942; eigentlicher Name William Crump), britischer Music-Hall-Sänger, Komiker und Komponist
 Jack Champion, US-amerikanischer Filmschauspieler
 Jacobus Champion (um 1470–nach 1535), Sänger und vielleicht Komponist der Renaissance, Bruder von Nicolas Champion
 Jacques Champion de Chambonnières (um 1601–1672), französischer Cembalist und Komponist
 Jean Champion (1914–2001), französischer Theater- und Filmschauspieler
 John George Champion (1815–1854), britischer Offizier und Botaniker
 Louis Champion de Cicé (1648–1727), französischer Missionar und Geistlicher
 Malcolm Champion (1883–1939), neuseeländischer Schwimmer
 Marge Champion (1919–2020), US-amerikanische Schauspielerin und Tänzerin
 Marguerite Roesgen-Champion (1894–1976), Schweizer Komponistin und Cembalistin
 Mickey Champion (1925–2014), US-amerikanische R&B-Sängerin
 Nicolas Champion (um 1470–1533), genannt auch „Le Liégeois“, franko-flämischer Komponist und Sänger der Renaissance
 Phillip Champion (* 1976), US-amerikanischer Streetballspieler
 Pierre Champion  (1880–1942), französischer Historiker, Mediävist und Romanist
 Richard Champion (* 1968), australischer Australian-Football-Spieler
 Sam Champion (* 1961), US-amerikanischer Wettermoderator 
 Theo Champion (1887–1952), deutscher Maler
 Théodore Champion (1873–1954), Schweizer Radrennfahrer und französischer Briefmarkenhändler
 Thierry Champion (* 1966), französischer Tennisspieler
 Will Champion (* 1978), britischer Schlagzeuger
 William Champion (El Curro; † 2012), US-amerikanischer Flamenco-Gitarrist

 Champion Jack Dupree (1909–1992), US-amerikanischer Blues-Musiker
 Champion (Musiker), Künstlername des kanadischen Electro-Musikers und DJs aus Montreal

Orte:
 die kanadische Gemeinde Champion (Alberta) in der Provinz Alberta
 der französische Name der Schweizer Gemeinde Gampelen
 die belgische Gemeinde Champion (Namur) in der Provinz Namur

in den Vereinigten Staaten:
 Champion (Alabama)
 Champion (Michigan)
 Champion (Missouri)
 Champion (Nebraska)
 Champion (New York)
 Champion (Ohio)
 Champion (Pennsylvania)
 Champion (Texas)
 Champion (Wisconsin), im Brown County
 Champion City (Missouri)
 Champion Crossroad (Georgia)
 Champion Hill (Mississippi)
 Champion Mine (Michigan)

im NRHP gelistete Objekte:
 Champion Hill Battlefield, in Bolton, Mississippi, ID-Nr. 71000450
 Champion Ice Manufacturing and Cold Storage Company, in Covington, Kentucky, ID-Nr. 79001016
 Champion Mill, in Champion, Nebraska, ID-Nr. 88000913
 Champion-McGarrah Plantation, in Friendship, Georgia, ID-Nr. 84001156
 Champion-Shepherdson House, in Princeton, Kentucky, ID-Nr. 78003411

Pferde
 Pferd des Jahres, Auszeichnung in zahlreichen Ländern für das jeweils beste Rennpferde eines Jahres 
 Championat der Vaterpferde, Vollblutzuchthengste, welche die Hengstliste eines Jahres in einem Land anführen 
 Bundeschampionat

Siehe auch:

 Favorit
 Champion Township (Begriffsklärungsseite)
 Champignons (Pilze)